

Anno 
 934 o 934 a.C.

Codici 
 934 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Poway Valley, nella Contea di San Diego, della California

Matematica 
 934 – numero